Phréatique peut désigner :
 une nappe phréatique, un aquifère souterrain de faible profondeur ;
 une éruption phréatique, un type d'éruption volcanique.
 une revue de poésie nommée Phréatique publiée entre 1997 et 2000 (du numéro I au numéro 95) par les éditions ARCAM dirigées par Gérard Murail.